Альма-Тадема () — нідерландське прізвище. Відомі носії:
 Лаура Альма-Тадема — англійська художниця
 Лоуренс Альма-Тадема — нідерландський і британський художник